Лясо́та — фамилия. Известные носители:

 Лясота, Аскольд Константинович (1931—2001) — советский боксёр, трёхкратный чемпион СССР.
 Лясота, Гжегож (1929—2014) — польский журналист и режиссёр.
 Лясота, Эрих (1550—1616) — австрийский дипломат, военный деятель и путешественник.
 Лясота, Юрий Людвигович (1924—1984) — советский писатель.